Sedlo Príslop – wyraźna, ważna komunikacyjnie przełęcz w głównym grzbiecie Magury Orawskiej w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich na Słowacji, oddzielająca wschodnią część tej grupy górskiej z Budínem od części środkowej z Kubińską Halą i Minčolem
 Sedlo Príslop – przełęcz w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Sedlo Príslop – przełęcz w zachodniej, „turczańskiej” odnodze grupy górskiej Wielkiej Fatry w Centralnych Karpatach Zachodnich na Słowacji